De familie Balings (Engels: Baggins) is een familie van Hobbits uit de werken van J.R.R. Tolkien over Midden-aarde.

De belangrijkste leden van de familie zijn Bilbo en Frodo. Hun avonturen zijn het onderwerp van De Hobbit en In de Ban van de Ring. De Balingsen wonen hoofdzakelijk in Hobbitstee in de Gouw. Deze familie is gedurende de Gouwgeschiedenis altijd al een rijke en belangrijke familie geweest.

Afstamming van Bilbo 
De geschiedenis van de familie begint met stamvader Balbo Balings, die gehuwd is met Berylla Boffer. Hij heeft 3 zonen, Mungo, Ponto en Largo, en 2 dochters, Viola en Lily. Zijn oudste zoon, Mungo, huwt met Laura Moll en zij krijgen 5 kinderen: 3 zonen, Bungo, Longo en Bingo, en 2 dochters, Belba en Linda. Zijn oudste zoon, Bungo, huwt op zijn beurt met Belladonna Toek, en hun enige zoon is Bilbo. Hij wordt bekend omdat hij de Ene Ring vindt in de grotten van Gollem onder de Nevelbergen.

De Buul-Balingstak 
De oom van Bilbo, Longo, huwt met Camellia Buul. Zij krijgen één zoon: Otho Buul-Balings, die trouwt met Lobelia Brasgordel. Deze twee, samen met hun zoon Lotho, zijn de "Buul-Balingsen" waar Bilbo zo'n hekel aan heeft.

Afstamming van Frodo 
Een andere zoon van Balbo, namelijk Largo, huwt met Tanta Hoornblazer. Hun zoon Fosco krijgt 3 kinderen: één dochter, Dora, en twee zonen, Dudo en Drogo. Drogo huwt met Primula Brandebok en zij krijgen één zoon voordat zij verdrinken: Frodo, hoogstwaarschijnlijk de beroemdste Hobbit van Midden-aarde. In feite is Frodo zowel Bilbo's achterneef als zijn aangenomen zoon. De twee onafscheidelijke vrienden Merijn en Pepijn zijn ook verre familie van Frodo.

Sinds Bungo Balings woont de belangrijkste tak op Balingshoek, het Hobbithol dat door hem is uitgegraven.

Stamboom van de Hobbits 
De volgende stamboom geeft een overzicht van de belangrijkste hobbits uit De Hobbit en In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien: Bilbo, Frodo, Pepijn, Merijn en Sam Gewissies.

Hobbit
Balings